Die Liga Portugal 2 2021/22 war die 32. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 7. August 2021 und endete am 15. Mai 2022. 

Aus der Primeira Liga 2020/21 waren Nacional Funchal, SC Farense und Rio Ave FC abgestiegen. Die letztjährigen Absteiger aus der Liga Portugal 2 wurden ersetzt durch CF Estrela Amadora und CD Trofense.

2021/22 stiegen Varzim SC und Ac. Coimbra in Liga 3 ab.

Modus 

Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Teams, Rio Ave FC und Casa Pia AC, stiegen direkt in die Primeira Liga auf, der Dritte, GD Chaves, kann über die Play-offs aufsteigen. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die zwei letzten Vereine, Varzim SC und Ac. Academica, stiegen direkt in die dritte Liga ab, der Drittletzte, Sporting Covhila, spielt in der Relegation um den Klassenerhalt. Bei Punktgleichheit hätte der direkte Vergleich entschieden.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}

Relegation 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22